Танле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний схід від Парижа, 95 км на північний захід від Діжона, 40 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 477 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1088,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Танле на сайті французького Національного інституту географії
 Танле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Танле на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Танле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Танле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна